Emanuel Buchmann, Duits wielrenner.
 Jacky Buchmann, Belgisch politicus.
 Lothar Buchmann, Duits voetballer.